Königshof bezeichnet

 eine Königspfalz, in der weniger repräsentative Aufgaben wahrgenommen werden und die eher als Reisestation zu sehen sind
 den Regierungssitz eines Königreiches
 Königshof in Berlin-Schöneberg, ehemaliger Ballsaal mit Restaurant, Theater und Kino, siehe Nationalhof (Berlin)
Königshof ist der Name folgender Siedlungen:
 Králův Dvůr, Stadt in der Mittelböhmischen Region, Tschechien
 Remetea Mică, Dorf im Banat, Rumänien

Königshof ist der Name folgender Ortsteile und Ortslagen:
 Königshof (Bliesdorf), ehemaliges Vorwerk, Wohnplatz in der Gemeinde Bliesdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Deutschland
 Bad Königshof, früheres Sanatorium bei Hann. Münden
 Königshof (Krefeld), Ortsteil im Krefelder Stadtteil Fischeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Königshof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern, Deutschland
 Königshof (Nürnberg), Ortsteil der Stadt Nürnberg, Bayern, Deutschland
 Königshof (Oberharz am Brocken), Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Königshof (Sieber), ehem. Hüttenort, Teil von Sieber (Herzberg am Harz), Niedersachsen, Deutschland
 Königshof (Töpen), Ortsteil der Gemeinde Töpen, Landkreis Hof, Bayern, Deutschland
 Königshof (Überlingen), Ortsteil der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Königshof (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, Deutschland
 Königshof (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Königshof (Burgenland), Dorf in der Gemeinde Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland

Königshof ist der Name folgender Bauwerke:
 Königshof (Dresden), Ballhaus in Dresden, Deutschland
 Königshof (Glückstadt), Gebäude in Glückstadt, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Königshof (Hannover), 1913–1914 errichteter, heute denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Hannover, Niedersachsen
 Königshof (Krempe), Gebäude in Krempe (Steinburg), Schleswig-Holstein, Deutschland
 Königshof Haina, Burganlage in Haina bei Gotha, Thüringen, Deutschland

 Königshof (Winterthur), Gebäude in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Schloss Königshof, Gutshof in Bruckneudorf, Burgenland, Österreich

Königshof ist der Name folgender Unternehmen:
 Brauerei Königshof, Unternehmen in Krefeld und dessen Produkt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Hotel Königshof (Bonn), Hotel in Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Hotel Königshof (München), Hotel in München, Bayern, Deutschland
 Klinik Königshof, Krefeld

Siehe auch:
 Königshofen